Hat Island ist der Name mehrerer Inseln.

Vereinigte Staaten:
 Hat Island (Illinois)
 Hat Island (Maine)
 Hat Island (Charlevoix County, Michigan)
 Hat Island (Keweenaw County, Michigan)
 Hat Island (Utah)
 Hat Island (Washington)
 Hat Island (Wisconsin)

Kanada:
 Hat Island (British Columbia)
 Hat Island (Newfoundland and Labrador)
 Hat Island (Nunavut)
 Hat Island (Queen Maud Gulf, Nunavut)
 Hat Island (Algoma, Ontario)
 Hat Island (Cochrane, Ontario)